Wakelin ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wakelin (* 1992), britischer Snookerspieler
 Johnny Wakelin (* 1939), britischer Musiker